

Patronymes 

 François Joseph Clozel (1860-1918), administrateur colonial, gouverneur général de l'Afrique-Occidentale française ;
 Laurent Clozel (né en 1953), mathématicien français ;
 J. Clozel, l'auteur méconnu de la chanson Libertat ;
 Jean-Paul Clozel, patron et cofondateur de l'entreprise suisse de biopharmacie Actelion, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire spéciale La biotechnologie : de la science au médicament (2006-2007) ;